Евгений Николаевич Иванов: Иванов, Евгений Николаевич (? — ?) — советский футболист.
 Иванов, Евгений Николаевич (род. 1930) — советский футболист.
 Иванов, Евгений Николаевич (1936—1991) — советский оперный певец (бас).